Detershagen bezeichnet:

 Detershagen (Burg), ein Ortsteil der Kreisstadt Burg bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Detershagen (Kröpelin), ein Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern